Problacmaea är ett släkte av snäckor. Problacmaea ingår i familjen Acmaeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Problacmaea